Angolese drongovliegenvanger
 Bergdrongovliegenvanger
 Bruine drongovliegenvanger
 Geeloogdrongovliegenvanger
 Senegalese drongovliegenvanger